La matricule (ou matricula), sous le Moyen Âge, est une liste des pauvres qui sont aidés par une église ou un monastère.
 La matricule d'Empire était, sous le Saint-Empire romain germanique, la liste qui recensait les villes, abbayes et États bénéficiant de l'immédiateté impériale.
 Le numéro matricule est un numéro d'inscription sur un registre, un fichier administratif.
 Matricule militaire
 Matricule policier
 Numéro de matricule URBSFA
 Numéro d'ordre des matricules de la Légion d'honneur

Église au Moyen Âge

de:Matrikel